St Edmund steht für:

 Alan St Edmund († 1291), schottischer Geistlicher und Minister
 St Edmund (Schiff), Fährschiff der British Rail

Siehe auch:
 St. Edmund